Chmel'nyc'kyj – città dell'Ucraina, nell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj
 Perejaslav-Chmel'nyc'kyj – l'ex nome di Prejaslav, città dell'Ucraina, nell'Oblast' di Kiev
 Oblast' di Chmel'nyc'kyj – oblast' dell'Ucraina
 Bohdan Chmel'nyc'kyj – militare ucraino
 Vitalij Chmel'nyc'kyj – calciatore ucraino
 Ordine di Bogdan Chmel'nyc'kyj – onorificenza ucraina
 Monumento a Bohdan Chmel'nyc'kyj - monumento opera di Michail Mikešin a Kiev